Мушчел () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ботень.
 Мушчел () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Мороєнь.
 Мушчел () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.